Герман Джозеф Мюллер — американський генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1946)
 Герман Мюллер — рейхсканцлер Німеччини в 1920 і 1928–1930-роках.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок